Zerda peut faire référence à : 
 Liborio Zerda (1830-1919), médecin et scientifique colombien.
 Joseph de Zúñiga y Zérda, gouverneur de la Floride lors de la guerre de Succession d'Espagne de 1701 à 1714. 
 Vulpes zerda, nom scientifique du fennec ou renard des sables.

Homonymie de patronyme